Сем Квери је освојио титулу. У финалу је победио Џона Изнера резултатом 3-6, 7-6(7-4), 6-4.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (четвртфинале)
  Џон Изнер (финалиста)
  Сем Квери '(победник)
  Станислас Вавринка (полуфинале)

<li> Иво Карловић (друго коло)
<li> Виктор Троицки (четвртфинале)
<li> Јанко Типсаревић (повукао се пре почетка турнира)
<li> Андреас Сепи (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Србије у тенису
Тенис 2010.
Тенис у Београду